Grimsehl ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Grimsehl (1861–1914), deutscher Pädagoge und Physiker

Grimsehl bezeichnet